Arīḩā kan syfta på följande platser:

Palestina (stat) 

 Jeriko, områdeshuvudort, Västbanken,

Syrien 

 Arīḩā (distriktshuvudort i Syrien), Idlib, 

Robotskapade Palestina (stat)förgreningar
Robotskapade Syrienförgreningar